

Населені пункти та їхні частини
 Подґуж — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подґуж — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Подґуж — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Подґуж — частина села Вятовиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуж — частина села Пшеменчани в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуж — частина села Поґурська-Воля в гміні Скшишув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуж — частина села Подґур у гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Подґуж — осада в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки